Szentháromság-plébániatemplom (Nagyszeben), Nagyszebenben, Romániában
 Szentháromság-plébániatemplom (Turnašica), Turnašicában, Horvátországban